Кубок Либертадорес 1997 — 38-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Крузейро».

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
11 мячей

 Альберто Акоста

9 мячей

 Antonio Vidal González

8 мячей

 Ivo Basay

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1997 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1997 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1997 году
Кубок Либертадорес